Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2008 fand in Pune, Indien, vom 29. Oktober bis 2. November 2008 statt. Im Teamwettbewerb starteten 21 Länder.

Medaillengewinner

Teamwettbewerb

Finale

Einzelwettbewerb

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks
World Juniors 2008 bei tournamentsoftware.com
World Junior Championships 2008 bei tournamentsoftware.com

Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Juniorenweltmeisterschaft 2008
Weltmeisterschaft 2008